Arlee ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Arlee (Montana)
 Arlee (West Virginia)

Siehe auch:
 Arli
 Arlie
 Arly